Vedische Mathematik steht für:
 Vedische Mathematik (Rechenmethoden), System von Kopfrechenregeln von Bharati Tirthaji
 Mathematik in vedischem Schrifttum; siehe Geschichte der Mathematik#Indien